So Far So Good — альбом хітів канадського співака Браяна Адамса, випущений 2 листопада 1993 року студією A&M Records.

Продажі альбому склали 13 млн екземплярів.Sales have exceeded 13 million copies worldwide.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Браяна Адамса